Mvondo (homonymie

Mvondo peut désigner plusieurs articles de Wikipédia.

Patronyme 

 Mvondo Atangana, footballeur camerounais ;
 Olivier Mekulu Mvondo, haut-fonctionnaire camerounais ;
 Samuel Mvondo Ayolo, diplomate camerounais.

Toponyme 

 Mvondo, village situé au Cameroun.

Patronyme camerounais